Михаил Васильевич Васильев (1909-1970) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Биография 
Михаил Васильев родился 9 февраля 1909 года в деревне Никольское (ныне — Новодугинский район Смоленской области). До призыва в армию работал в колхозе, затем руководил сельсоветом. В мае 1941 года Васильев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В боях два раза был ранен и ещё один раз контужен.

К весне 1945 года старший сержант Михаил Васильев был командиром миномётного расчёта 469-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 7 марта 1945 года под городом Шенберг вместе со своим расчётом Васильев уничтожил 2 артиллерийских орудия и 1 автомобиль, принял активное участие в пленении группы из 30 солдат и офицеров противника. 23 марта 1945 года был награждён орденом Славы 3-й степени.

16 апреля 1945 года в районе населённого пункта Гросс-Нойендорф в 18 километрах к востоку от Врицена расчёт Васильева уничтожил 4 огневые точки и более 10 солдат и офицеров противника, 1 БТР, 1 САУ. 13 мая 1945 года был награждён орденом Славы 2-й степени.

29 апреля 1945 года Васильев одним из первых переправился через Шпрее и корректировал огонь миномётов, что позволило уничтожить 10 огневых точек и около взвода вражеских солдат. 9 июня 1945 года он был награждён вторым орденом Славы 2-й степени. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года в порядке перенаграждения Васильеву этот орден был заменён на орден Славы 1-й степени за номером 2338.

Вернулся в родную деревню, работал председателем Капустинского сельского совета. Умер 23 мая 1970 года, похоронен у Преображенской церкви в селе Липецы,  Смоленской области.

Был также награждён рядом медалей.

Примечания

Литература 
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней: Биограф.словарь. — М.: Воениздат, 2000.

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Полные кавалеры ордена Славы